La Répétition, (The Rehearsal), pièce de théâtre du duc de Buckingham (1671).
 La Répétition (), ou en version longue La Répétition, un essai de psychologie expérimentale ou encore La Reprise, ouvrage de Søren Kierkegaard écrit en 1843.
 La Répétition ou l'Amour puni, pièce de Jean Anouilh mise en scène en 1950.
 La Répétition (The Rehearsal), film de Jules Dassin sorti en 1974.
 La Répétition, film de Catherine Corsini sorti en 2001.
 La Répétition film réalisé par Marian Handwerker et sorti en 2004.
 La Répétition film réalisé par Zachary Zises et sorti en 2005.

Voir également